Федеральная автомобильная дорога А360 «Лена» (до 31 декабря 2017 года одновременно применялся прежний учётный номер — «М56») — автомобильная дорога федерального значения Невер (от  «Амур») — Якутск. Протяжённость автомагистрали — 1152,779 км. Часто называется также Амуро-Якутской (автомобильной) магистралью.

Стыкуется в Нижнем Бестяхе с  «Колыма».

Маршрут 

 0 км — Невер — соединение с федеральной автотрассой  «Амур»
 39 км — Соловьёвск
 170 км — Тында
 320 км — Иенгра
 400 км — Чульман
 638 км — Алдан
 712 км — Томмот
 906 км — Улу
 1156 км — Нижний Бестях — соединение с федеральной автотрассой  «Колыма»
 1168 км — Якутск

История 

История создания автомобильной дороги федерального значения Невер-Якутск М-56 «Лена» неразрывно связана с началом освоения и разработки месторождений золота в Амурской области, в верхнем течении Амура, и Южной Якутии в бассейнах рек Тимптон и Алдан.

К началу XX века в Амурской области действовало около 150 приисков. Потребность в строительстве «колесной» дороги возникла в 70-е годы XIX века. Реализация данной задачи была начата силами Верхне-Амурской золотодобывающей акционерной компании, которая за счет собственных средств построила первые 105 верст, соединивших прииск Джалиндинский на реке Амур с прииском Николаевским на севере Амурской области.

После завершения строительства Трансиба снабжение продовольствием и рабочей силой стало осуществляться полностью из Амурской области. Со станции Большой Невер была проложена, так называемая в то время, «тележная дорога» для гужевого транспорта. Она шла до поселка Нагорный. Этот путь длиной 380—400 км назывался «верблюжьей тропой» или «туменьим трактом». Им пользовались в основном зимой по льду и уплотнённому снегу. Доставка грузов стоила очень дорого, поэтому Верхне-Амурская компания начала строить грунтовую дорогу. В 1910 году были проведены первые изыскания, и колёсный тракт от поселка Рухлово (ныне поселок Сковородино) до прииска Якут на «вершине» Станового хребта длиной 293 км с подходом к Лебединому прииску длиной 47,5 км был закончен в 1916 году.

В это же время от Якута до Чульмана была пройдена просека, шириной в 10 сажень (21.3 метра) и длиной 128 км, которая стала использоваться как зимник. Одновременно функционировала гужевая зимняя дорога по реке Тимптону от прииска Лебединого (в бассейне реки Тимптон) до устья Чульмакана и далее, в бассейн реки Большой Нимныр. Построенная дорога использовалась не только для передвижения на телегах и двуколках. Зимой по ней передвигались на санях и нартах, при этом впервые стали использовать верблюдов. Инициатором внедрения верблюжьей тяги был один из агентов Верхне-Амурской компании, который приобрёл 100 животных в Забайкалье. Верблюды хорошо приспособились к местным условиям, были неприхотливы, менее чувствительны к отсутствию корма и могли перевозить в несколько раз больше груза, чем олени и лошади. В дальнейшем, вплоть до постройки Амуро-Якутской автодорожной магистрали, они использовались на всем протяжении пути от Джалинды на Амуре до самого Алдана.

Хорошо осознавая большую значимость Якутии для экономики страны, Советское правительство в мае 1925 года приняло срочные меры к строительству дороги от Амура, через реку Алдан, на Якутск, которое началось в том же году и шло ударными темпами. Параллельно с изысканиями велись работы по возведению искусственных сооружений и земляного полотна на протяжении 120 километров между Становым хребтом и рекой Чульман, а уже осенью 1925 года была закончена вырубка просеки от поселка Незаметного до реки Алдан. В строительные сезоны 1926—1927 годов на участке Яблоневый перевал — река Чульман — Незаметный — поселок Томмот продолжались работы по строительству мостов и устройству земляного полотна, сооружались производственные здания для дорожных подразделений и жилые дома. К концу 1927 года были выполнены инженерные изыскания трассы будущей автодороги от поселка Томмот в сторону Якутска.

Реконструкция автодороги 

Новый этап в истории развития автомобильной дороги наступил с принятием Правительством Российской Федерации Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие Транспортной системы России (2010—2015 годы)». В рамках исполнения подпрограммы «Автомобильные дороги» поставлены задача приведения 85 % протяжённости автомобильной дороги Невер-Якутск М-56 к 2018 году в нормативное состояние, а к 2024 году завершить реконструкцию всей автодороги. Таким образом, к 2024 году на всей своей протяжённости автодорога должна иметь капитальный тип покрытия из асфальтобетона.

В настоящее время успешно реализуются разделы ФЦП по реконструкции автомобильной дороги М-56, которая является составной частью международного транспортного коридора, соединяющего автопереход на границе Российской Федерации и Китайской Народной Республики с морским портом в г. Магадане.

Начиная с 2010 года наращиваются объёмы и качество работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильной дороги Невер-Якутск. По состоянию на 2016 год реконструкция велась на 228 километрах автодороги. С 2010 года по 2014 год включительно введено в эксплуатацию более 170 км автодороги, в том числе перестроено с учётом новых транспортных нагрузок 206 погонных метров мостов и 78 водопропускных труб общей длиной 2176 погонных метров. По состоянию на 2016 год, участки автодороги, введённые в эксплуатацию после реконструкции, отвечают современным требованиям как по пропускной способности, так и по условиям безопасности дорожного движения..

В 2020 году был ликвидирован последний грунтовый разрыв. После этого вся трасса получила твёрдое (щебёночное или асфальто-бетонное) покрытие. В 2020 году на трассе Лена оставалось 178 км (из 1157 км общей протяженности) "щебёнки" без асфальтобетонного покрытия. 

По состоянию на октябрь 2022 г. щебеночные разрывы (по направлению к Якутску): ~15 км к северу от Соловьёвска, ~18 км к югу от станции Сети, ~4 км к югу от станции Могот, ~17 км от границы Амурской области и Якутии до п. Нагорный, ~5 км к югу от моста р. Чульмакан, ~11 км к северу от моста через р. Дурай, ~11 км через перевал Тит, ~3 км возле Б. Нимныра, еще несколько небольших участков к северу от Томмота. Полное асфальтирование трассы планируется к 2024 году.

Неудобства и проблемы трассы 

Дорога идёт преимущественно по территории вечной мерзлоты. Асфальтовое покрытие до 2012—2014 годов было только на небольших участках в районе Тынды, Нерюнгри и Алдана. Существовали участки, на которых полностью отсутствовало покрытие, и дорога в период снеготаяния (май — начало июня) становилась труднопроезжей. Асфальтированы участки «Иенгра — Беркакит — Чульман — Угольное», «Малый Нимныр — Большой Нимныр — Алдан — Томмот», а также участки в районе Тынды и Нижнего Бестяха (покрытие находится в разном состоянии — от свежеуложенного и хорошего до плохого).

И, конечно, основное неудобство — отсутствие моста через реку Лена в районе Якутска. Летом действует грузопассажирский паром, зимой (декабрь — апрель) — переправа по льду реки, в период ледохода и ледостава сообщение возможно только по воздуху и судами на воздушной подушке. Строительство совмещённого железнодорожно-автомобильного моста в рамках строительства Амуро-Якутской железнодорожной магистрали многократно откладывалось. Согласно новейшим планам, о которых одобрительно отзывался президент РФ В. В. Путин, строительство моста через Лену может быть осуществлено в период до 2024 года, однако окончательное решение Правительства России о его возведении по состоянию на 2019 год не принято. 1 июня 2021 года управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутии) выдало разрешение на первый этап строительства моста. По состоянию на 24 мая 2021 года работы по строительству моста начались.

Примечания

Ссылки 
 Сайт ФКУ УПРДОР «Лена»
 Страница дороги на сайте Росавтодора
 Фотографии плачевного состояния дороги
 Фото трассы летом в 2007 году
 Подробный репортаж в формате было/стало
 Подробное описание дороги (взгляд пассажира)
 Начало реконструкции трассы
 Федеральная трасса «Лена» преображается — ИА SakhaNews
 Из истории строительства АЯМа

Автомобильные дороги федерального значения России
Автомобильные дороги Якутии
Автомобильные дороги Амурской области